Slovo kolokace má více významů:
 Kolokace – v lexikografii synonymum pro slovní spojení
 Kolokace MNČ – ve vyrovnávacím počtu rozšířená (zevšeobecněná) metoda nejmenších čtverců
 Kolokační metoda – v diferenciálním počtu jedna z metod pro řešení diferenciálních rovnic (metoda vážených reziduí v případě, kdy jsou váhovými funkcemi Diracovy impulsy)